Il doppio del Tashkent Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Aleksandra Panova e Tat'jana Puček sono le detentrici del titolo ma Tat'jana Puček non partecipa al torneo.
Panova gareggia con Akgul Amanmuradova, ma insieme sono state eliminate in semifinale da Eléni Daniilídou e Vitalija D'jačenko.

Eléni Daniilídou e Vitalija D'jačenko hanno battuto in finale Ljudmyla Kičenok e Nadežda Kičenok 6-4, 6-3.

Teste di serie

   Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (Govortsova si ritira per infortunio gomito destro)
  Eléni Daniilídou /  Vitalija D'jačenko (campionesse)

  Akgul Amanmuradova /  Aleksandra Panova (semifinali)
  Sorana Cîrstea /  Pauline Parmentier (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Tashkent Open 2011